Blažek oder Blazek ist der Familienname folgender Personen:

 Jaromír Blažek (* 1972), tschechischer Fußballtorhüter
 Jindřich Blažek (1933–1997), tschechoslowakischer Ruderer
 Konrad Blažek (1839–1903), deutscher Theologe, Genealoge und Heraldiker
 Matthias Blazek (* 1966), deutscher freier Journalist, Historiker und Publizist
 Michael Blazek (* 1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Miloslav Blažek (1922–1985), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Pavol Blažek (* 1958), slowakischer Geher
 Petr Blažek (* 1961), tschechoslowakischer Moderner Fünfkämpfer
 Petra Blazek (* 1987), österreichische Handballspielerin
 Vratislav Blažek (1925–1973), tschechischer Dramaturg und Filmszenarist

Siehe auch:
 Blaschek